Édouard Balladur (né en 1929), homme politique français et ancien premier ministre ;
 Jean Balladur (1924-2002), architecte français, cousin du précédent.

Homonymie de patronyme